Гильерме Биро () — имя следующих персоналий:

  (род. 2000) — бразильский футболист.
 Гильерме Биро (род. 2004) — бразильский футболист.